Il termine Hillia può riferirsi a:

 Hillia (botanica), genere di piante della famiglia delle Rubiacee
 Hillia (zoologia), genere di farfalle della tribù Xylenini